Мигель Брито дос Диас (, родился 1 апреля 1968, Санта Мария, Кабо-Верде) — нидерландский боксёр-профессионал, серебряный призёр чемпионата Европы, член Олимпийской сборной Нидерландов 1992 года.

Ссылки 
 Олимпийский комитет Нидерландов
 Послужной список

Родившиеся 1 апреля
Родившиеся в 1968 году
Боксёры по алфавиту
Боксёры Нидерландов